Джервис-Бэй — () — провинция на юго-восточном побережье Австралии, где находится военно-морская база и столичный торговый порт.
 Джервис-Бей — () — () — большой залив, расположенный в штате Новый Южный Уэльс, территория Джервис-Бей в Австралии.
 «Джервис-Бэй» — британский вспомогательный крейсер времен Второй мировой войны.